3 miejscowości w Polsce: 
 Przyrowa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Przyrowa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn 
 Przyrowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń